Kuris steht für:
 Kuris (Armenien), Ort in der Provinz Sjunik, Armenien

Kuriş ist der Familienname folgender Personen:
 Konca Kuriş (1962–1998 oder 1999), muslimische Feministin

Kūris ist der Familienname folgender Personen:
 Egidijus Kūris (* 1961), Verfassungsrechtler, Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte
 Pranas Kūris (* 1938), sowjetlitauischer Politiker, Völkerrechtler, Richter am Europäischen Gerichtshof,  Botschafter